Adriano De Cupis – magistrato e funzionario italiano
 Elio De Cupis – partigiano italiano
 Giovanni Domenico De Cupis – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Marie Anne de Cupis de Camargo – danzatrice francese